перенаправление Уздунробита